

События 
 Камарина разрушена сиракузянами.
 Набонид занимает Харран.
 Начало войны между царём Персии Киром II и Астиагом, царём Мидии.

Китай 
 20-й год по эре правления луского князя Сян-гуна .
 В 1 луне, в день синь-хай луский посол Чжунсунь Су и цзюйский посол заключили договор в Сян .
 В 6 луне, в день гэн-шэнь состоялся съезд и был заключён договор в Чань-юань (местность в Вэй) о мире с Ци. Присутствовали князья Цзинь, Ци, Лу, Сун, Вэй, Чжэн, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци и Малого Чжу .
 Осенью луский гун вернулся со съезда. Полководец Чжунсунь Су двинулся в поход против Чжу, не соглашавшегося уступить свои земли. Луский посол Шу Лао поехал в Ци. В 10 луне луский посол Цзисунь Су отправился в Сун..
 Осенью в Цай был казнён сановник гун-цзы Се, который хотел подчиниться Цзинь, его брат гун-цзы Ли бежал в Чу .
 Осенью Хуан, младший брат чэньского князя, бежал в Чу .
 В 10 луне, в день бин-чэнь, в новолуние было солнечное затмение  (отмечено в «Ши цзи» ). По современным данным, оно произошло 31 августа 553 года до н. э.  (и могло наблюдаться лишь в Южном Китае).

Скончались 
 Заратустра (предположительная датировка).

См. также

Примечания